El nombre Johann Christoph Bach hace referencia a varios miembros de la familia Bach:
 Johann Christoph Bach (1642-1703);
 Johann Christoph Bach (1645-1693), violinista y compositor alemán tío de Johann Sebastian Bach;
 Johann Christoph Bach (1671-1721), organista y compositor alemán hermano de Johann Sebastian Bach;
 Johann Christoph Bach (1673-1727).
 Johann Christoph Bach (1685-1740).
 Johann Christoph Bach (1689-1740).
 Johann Christoph Bach (1702-1756).